Хуан Хосе Ньето-Хиль — президент Колумбии
 Хуан Пабло Ньето-Саласар — колумбийский футболист